Зоряний кулак - назва серії зошитових романів, що випускалися у видавництві  у 2005-2012 роках, а також серії  книжок у твердій обкладинці, які з'явилися у видавництві   і мала підзаголовок Хроніки Зоряного корпусу (Die Chroniken des Star Corps).
У серії розповідається про пригоди екіпажу легкого крейсера Зоряний кулак або крейсера спеціального призначення Зоряний кулак II відповідно. Починаючи із 100-го тому дія розгортається на зоряному крейсері Зоряний кулак III. Центральним персонажем  серії була командир корабля капітан Дана Фрост.
Зоряний кулак відноситься до жанру наукової фантастики і включає в себе 199 зошитових романів, а також дванадцять томів у твердій палітурці (станом на січень 2019 року).

Автори 
Головними авторами серії були   ( з 100-го тому  вийшов з команди авторів), М'рейвен (, покинула авторську команду з 114 тому),  (Ахім Мурнер, вийшов з 75 тому),  , Саша Веннеманн (приблизно з 50-го тому - лектор серії ) і Сюзанна Пікард (автор викриттів і редактор приблизно 70-125 томів серіалу), починаючи з тома 100 також   (Крістіан Хамберг) і . Починаючи з  125-го тому  серії також приєдналися автори , Гвидо Зайферт і Стен Гамільтон.
Крім того, , , James Halske та  керували випуском декількох томів  серії. Сан Фуллер співпрацював у  співавторстві при створенні 75 тому , з тому 131   співпрацював у якості гостя.
Починаючи з тому 126, взяв на себе редакційну роботу над "Зоряним кулаком".  До останнього тому (199) він був також автором серіалу.
Альфред Беккер також написав одинадцять томів серії в твердій палітурці, заключний том циклу з дванадцяти частин в твердій палітурці був написаний Сашею Веннеманом.

Картини обкладинки 
За винятком двох томів (178, 179), всі картини обкладинки до серії зошитових романів були від Арндта Дрекслера (Arndt Drechsler).

Періодичність видання 
Зошитові романи з 15 лютого 2005 року  виходили раз на два тижні . Перша книга в твердій палітурці вийшла в червні 2006 року. Спочатку запланований піврічний ритм випуску  був скорочений до щоквартального після успіху першої книги. У лютому 2009 року серія книжок у твердій палітурці була припинена з дванадцятого тому через недостатні показники продажів  на той момент .
З листопада 2008 року перші томи серії з'явилися в книгах по три романи у кожній книжці У  2008 році вийшло чотири  видання; з 2009 року - по два  видання щоквартально. Але повторні видання из восьмого тому були припинені .
Крім того, ті частини  автором яких був  Альфред Беккер  були видані повторно у зміненому вигляді під назвою серії "Зоряні воїни".

Зміст 
Спочатку окремі томи  представляли собою автономні розповіді про виконання переважно військових або дипломатичних завдань  легким крейсером «Зоряний кулак» під командуванням командора Дани Фрост у 2250-х роках.
Після знищення корабля Фрост отримує підвищення до капітана і разом з більшою частиною свого екіпажу бере на себе крейсер спеціального призначення «Зоряний кулак II». Книжки у тверда обкладинці, навпаки, розповідають про пригоди Зоряного Кулака, перш ніж Дана Фрост прийняла командування.
Зоряний кулак - це підрозділ Зоряного корпусу космічної оборони сил оборони сонячних світів. Ця назва закріплюється за державним утворенням населених людьми планет і колоній. Поруч з людьми існують різні інопланетні раси, серед яких є зовні людиноподібні J'ebeem або Sauroiden.
Більш широку основу для одиночних пригод забезпечує, по-перше,  військово-політичний фон, спочатку відзначений конфліктом сонячних світів з кріданами, схожими на птахів. Пізніше він буде замінений наступаючим вторгненням паразитичних дронів через черв'якоподібний отвір. З іншого боку, у багатьох подіях можна знайти свідчення про невідому, дуже могутню расу інопланетян, яка була поширена в Чумацькому Шляху давним-давно і сліди якої постійно знаходяться.
З томом 100 вперше відбувається 15-річний стрибок за період дії серії, коли значно більший Зоряний Кулак III, реконструйований з використанням інопланетних технологій, замінює попередній космічний корабель, який  в томі 99 був затоплений з мільйонами даних. Однако, оскільки всі дані були з нього перезаписан, корабель став непридатним для використання. Оцінка даних займе сотні років. Через кілька років вдалося розшифрувати так багато даних, що вдалося створити модулі перетворювачів і, таким чином, дозволити космічні подорожі через гіпердовготривалий простір. Дана Фрост тепер носить чин коммодора. На борту  також є  адмірал, якому вона підпорядковується.
Починаючи з  100 тому серії  оповідання йде циклічно.
Окрім Дани Фрост, центральні персонажі головним чином з офіцерського корпусу Зоряного Кулака (Мостова команда, старший інженер, Бортовий лікар). Крім того, є ще кілька постійних членів екіпажу (пілоти десантних кораблів, морські піхотинці), а також  фігури, які з'являються не регулярно (керівники, вчені, представники інопланетних рас).

Видання у видавництві Bastei-Verlag

Видання у твердій палітурці у видавництві Zaubermond-Verlag 
 Die erste Mission – Juni 2006
 Vorstoß ins Niemandsland – September 2006
 Die Schlacht um Triple Sun – Dezember 2006
 Die Kanonen von Dambanor II – März 2007
 Msssarrrr! – Juni 2007
 Die letzten Tage der Solaren Welten – September 2007
 Stützpunkt Roter Stern – Dezember 2007
 Die Mönche vom Sirius – März 2008
 Raumkapitän Sun Tarin – Juni 2008
 Kolonie der Genetics – September 2008
 Exodus der Xabong – November 2008
 Die Schlacht von Trident – Februar 2009

Книги в м'якій обкладинці у видавництві Mahlberg Verlag 
 Ein neuer Captain – November 2008
 Planet der sieben Monde – November 2008
 Der Prototyp – Januar 2009
 Im Reich der Kridan – Januar 2009
 Schlacht um die Wega – 2009
 Im Labyrinth der toten Götter – 2009
 Verschwörung in der Hohlwelt – 2009
 Die letzte Schlacht der Kridan – 2009

Джерела 
 Die offizielle Seite 
 Sternenfaust-Wiki 
 Sternenfaust-Hardcover bei Zaubermond 
 Sternenfaust-Nachdruck bei Mohlberg

Примітки 

Книжкові серії
Німецькі книжкові серії
Науково-фантастичні романи Німеччини
Німецькомовні фантастичні романи